Shamkhor (ryska: Шамкир, azerbajdzjanska: Şəmkir) är en distriktshuvudort i Azerbajdzjan.   Den ligger i distriktet Şəmkir Rayonu, i den västra delen av landet,  km väster om huvudstaden Baku. Shamkhor ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Shamkhor är platt åt nordost, men åt sydväst är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är Qasımalılar,  meter över havet,  km sydväst om Shamkhor. Shamkhor är det största samhället i trakten.

Trakten runt Shamkhor består i huvudsak av gräsmarker. Runt Shamkhor är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Şəmkir Rayonu